Сто второй полк может означать:

 Вятский 102-й пехотный полк  — воинская часть Русской императорской армии.
 102-й авиационный полк Авиации дальнего действия СССР.
 102-й мотострелковый полк Слонимско-Померанский Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова — тактическое формирование Сухопутных войск СССР, затем Российской Федерации.
 102-й полк полевой артиллерии Великобритании (во время ВМВ).

См. также 
 102-я российская военная база
 102-я дивизия